Апелляцио́нный суд деся́того о́круга США (дословно Апелляционный суд США по десятому федеральному апелляционному округу; , сокращённо 10th Cir.) — федеральный суд апелляционной инстанции США, рассматривающий дела в штатах Вайоминг, Канзас, Колорадо, Оклахома, Нью-Мексико и Юта.

Суд расположен в  в Денвере, штат Колорадо.

До 1929 года являлся частью восьмого округа. В то время он включал в свой состав 13 штатов и был крупнейшим в стране. В связи с чем Конгресс решил разделить его на две части и тем самым снизить нагрузку федеральных судов. Миннесота, Айова, Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Миссури и Арканзас были оставлены в восьмом округе, а остальные штаты образовали новый десятый судебный округ.

Верховный суд США может проверить и пересмотреть решение Апелляционного суда только в том случае, если оно существенно нарушает сложившуюся судебную практику либо имеется неразрешённая коллизия в вопросе федерального права.

Территориальная юрисдикция 
В Апелляционном суде по десятому федеральному апелляционному округу обжалуются окончательные решения, принятые по вопросам, относящимся к федеральной юрисдикции, следующих нижестоящих судов федерального уровня:
 Федеральный окружной суд Вайоминга
 Федеральный окружной суд Канзаса
 Федеральный окружной суд Колорадо
 Федеральный окружной суд Северного округа Оклахомы
 Федеральный окружной суд Восточного округа Оклахомы
 Федеральный окружной суд Западного округа Оклахомы
 Федеральный окружной суд Нью-Мексико
 Федеральный окружной суд Юты

См. также 
 Судебная система Соединённых Штатов Америки
 Федеральная судебная система США

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Дела, рассмотренные в Апелляционном суде десятого округа с 1995 года. Система FindLaw

Суды по алфавиту
10